Себіш () — місто в Румунії, у повіті Арад.
 Себіш () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Дрегенешть.
 Себіш () — село в Румунії, у повіті Бистриця-Несеуд. Входить до складу комуни Шієуц.